Egri Kálmán (1842–1907) színművész, színigazgató
 Egri Kálmán (1902–1968) diszkoszvető, olimpikon